The Beatles steht für:

 The Beatles, britische Band
 The Beatles (No. 1), EP der Beatles (1963)
 The Beatles (DDR-Album), Kompilationsalbum der Beatles (1965)
 The Beatles (Album), Album der Beatles (1968)
 The-Beatles-Skulpturengruppe, Bronzefigurengruppe in Liverpool